Пандо — многозначное слово.

Персоналии 
 Пандо Жадный (ум. 862/863) — граф и первый независимый князь Капуи.
 Пандо, Мартин (1934—2021) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Пандо, Хосе Мануэль (1848—1917) — боливийский государственный, военный и политический деятель, президент Боливии.

Другое 
 Пандо — департамент Боливии.
 Пандо — город в южной части Уругвая, в департаменте Канелонес.
 Пандо — река в республике Уругвай.
 Пандо — старейшая колония тополей в Юте (США), возрастом 80 тысяч лет.

См. также 
 Ош-Пандо